Фла́уэр (, дословно «цветок») — английская фамилия. Известные носители:

 Флауэр, Бен (род. 1987) — валлийский регбист и игрок в регбилиг.
 Флауэр, Джесси (род. 1994) — американская актриса.
 Флауэр, Джордж (1937—2004) — американский характерный актёр, сценарист, продюсер, художник и кастинг-менеджер.
 Флауэр, Кен (1914—1987) — родезийский и зимбабвийский директор спецслужбы британского происхождения.
 Флауэр, Розуелл (1835—1899) — американский политик, губернатор штата Нью-Йорк с 1892 по 1895 год.
 Флауэр, Сара (1823—1865) — австралийская оперная певица английского происхождения.
 Флауэр, Уильям Генри (1831—1899) — английский зоолог и антрополог.

См. также 
 Шлюпы типа «Флауэр»
 Корветы типа «Флауэр»

Примечания